

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Финикийцы и этруски отразили попытку эллинов основать колонию в центре финикийских владений на Сицилии.

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 (Дата 579 по «Цзо чжуань», согласно данным «Ши цзи», в 588 году — а тогда был заключён другой чуско-цзиньский мир) сунский Хуа Юань, используя дружеские отношения с чуским Цзы-чжуном и цзиньским Луань Шу, заключил союзы с Цзинь и Чу, эти княжества помирились.
 Весной чжоу-гун бежал из Чжоу в Цзинь.
 Летом князья Цзинь, Вэй и Лу провели съезд в Со-цзе.
 Осенью цзиньцы разбили ди в Цзяо-ган.

См. также

Примечания